Els 200 metres lliures masculí es van celebrar entre el 29 i el 30 de juliol al Palau Sant Jordi a Barcelona.

Rècords 
Els rècords abans de disputar la prova eren:

Resultats 
NR: Rècord nacional

DNS: No presentat

QSO: Qualificat per un desemplat

WD: Retirat

Sèries

Semifinals

Semifinal 1

Semifinal 2

Desempat classificatori

Final

Referències 

Campionat del Món de natació de 2013